Мото Гран-при Малайзии было 16-й (предпоследней) гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Это соревнование прошло с 23 по 25 октября 2009 года на международном автодроме Сепанг.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 

 

Малайзия